Castle Island ist der Name folgender Inseln

in den Vereinigten Staaten:
 Castle Island (Aleuten), Insel der Aleuten
 Castle Island (Kennebec County, Maine)
 Castle Island (Sagadahoc County, Maine)
 Castle Island (Massachusetts)
 Castle Island (Michigan)
 Castle Island (New York)
 Castle Island (Ohio)
 Castle Island (Rhode Island)
 Castle Island (Washington)

in anderen Staaten:
 Castle Island (Bahamas), Insel der Bahamas
 Castle Island (Bermuda), Insel der Bermudas
 Castle Island (Neuseeland), in der Region Waikato in Neuseeland
 Castle Island (Bounty Islands), Insel der Centre Group der Bounty Islands, politisch zu Neuseeland gehörig
 Castle Island (Schottland), Insel von Schottland
 Castle Island (Irland)
 Castle Island (Lesotho)
 Castle Island (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

Siehe auch:

 Castleisland, Stadt im irischen County Kerry